Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2004 probíhala na přelomu června a července 2004. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se do dvouhry probojovalo dvanáct hráček. Světová jednička Justine Heninová ani dvojka Kim Clijstersová do turnaje nezasáhly.

Dvojnásobná obhájkyně titulu Serena Williamsová usilovala o zisk třetí trofeje v řadě, čímž se mohla stát první takovou šampionkou od triumfů Němky Steffi Grafové z let 1991, 1992 a 1993. 

Americká světová osmička Venus Williamsová, která postoupila do čtyř předchozích wimbledonských finále, v nichž ovládla ročníky 2000 a 2001, prožila nejčasnější vyřazení od svého debutu v All England Clubu. Ve druhém kole ji přehrála pozdější chorvatská čtvrtfinalistka Karolina Špremová.

Poslední grandslamovou dvouhru v kariéře odehrála devítinásobná šampionka turnaje Martina Navrátilová, jíž organizátoři udělili divokou kartu. Vyhraným prvním kolem nad Kolumbijkou Catalinou Castañovou se ve 47 letech stala nejstarším tenistou, který v otevřené éře Wimbledonu vyhrál zápas hlavní soutěže.

První grandslamovou trofej získala třináctá nasazená Ruska Maria Šarapovová po finálovém vítězství nad americkou světovou desítkou a nejvýše nasazenou Serenou Williamsovou ve dvou setech 6–1 a 6–4. V sedmnácti letech se stala historicky třetí nejmladší vítězkou londýnského grandslamu. V této věkové statistice zaostala pouze za Lottie Dodovou a Martinou Hingisovou. V primátu první ruské vítězky grandslamové dvouhry ji o necelý měsíc předstihla Anastasija Myskinová triumfem na Roland Garros 2004. Deník Washington Post triumf Šarapovové charakterizoval jako „nejúžasnější vzrušení, jaké pamatujeme“. Ruská teenagerka byla označena za novou vyzyvatelku dominantního postavení sester Williamsových ve Wimbledonu. Bodový zisk ji premiérově posunul do elitní světové desítky na 8. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2004